Siete buques de la Royal Navy han recibido el nombre HMS Prince of Wales, y un octavo está previsto que lo porte:

  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1765, puesto en grada originalmente como HMS Hibernia, pero al que se cambió el nombre antes de su botadura. Fue desguazado en 1783.
  fue un navío de línea de 90 cañones, botado en 1794 y desguazado en 1822.
  fue un transporte armado con 38 cañones adquirido en 1795, y que dejó de aparecer en los registros en 1801.
  fue una balandra de 14 cañones botada en 1805, y cuyo destino es desconocido.
  fue un navío de línea de 121 cañones dotado con propulsión por hélice botado en 1860. Fue convertido en buque escuela y renombrado HMS Britannia en 1869, convertido en pontón en 1909 y vendido en 1914. Finalmente fue desguazado en 1916. 
 HMS Prince of Wales fue un acorazado pre-dreadnought de la clase Formidable botado en 1902 y vendido para desguace en 1920. 
 , acorazado de la clase King George V]] botado en 1939 y hundido en combate en 1941.
 , futuro portaaviones de la clase Queen Elizabeth que se espera entre en servicio en 2016. 

Nombres de buques británicos